Richard Walter puede referirse a las siguientes personas:

 Richard Walter Pohl, botánico y agrostólogo estadounidense;
 Richard Walter (yudoca), yudoca estadounidense.